Russian Winter 2015 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 1 lutego 2014 w stolicy Rosji – Moskwie. 

Zawody były drugą odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Rosji
Lekkoatletyka w Moskwie
2015 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie